«Мае́стро джазу» () — найвища і найпрестижніша американська нагорода в галузі джазу  Сполучених Штатів Америки, якою щорічно нагороджуються музиканти, які внесли свій вагомий вклад у розвиток джазу. 

Нагорода була створена у 1982 році і нею може бути відзначено щорічно не більше як сім музикантів. Нагорода переважно вручається зрілим джазовим виконавцям після того, як вони досягли значних успіхів у своїй кар’єрі і давно самоствердилися. У виняткових випадках до них належать джазові особистості, які  не є музикантами (промоутери, виробники звукозапису, публіцисти). Про призначення нагороди оголошується в рік, що передує ро́кові офіційного вручення.

Власники нагород

1980-ті роки

1990-ті роки

2000-ні роки

2010-ті роки

2020-ті роки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Музичні нагороди
Нагороди, засновані 1982
Музичні нагороди США
Джазові нагороди
Джаз